Scully ist der Familienname folgender Personen:

 Blaine Scully (* 1988), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Dan Scully, US-amerikanischer Licht- und Videodesigner
 Francis Scully (1925–1998), US-amerikanischer Segler
 Hugh Scully († 2015), britischer Fernsehmoderator

 Marlan Scully (* 1939), US-amerikanischer Physiker
 Mike Scully (* 1956), US-amerikanischer Fernsehproduzent
 Paul Scully-Power (* 1944), US-amerikanischer Astronaut
 Peter Scully (* 1963), australischer Sexualstraftäter
 Rock Scully (1941–2014), US-amerikanischer Manager der Band Grateful Dead
 Roger Scully, britischer Politikwissenschaftler, siehe Roger Awan-Scully
 Sean Scully (* 1945), irischer Maler
 Thomas Scully (* 1990), neuseeländischer Radrennfahrer
 Thomas J. Scully (1868–1921), US-amerikanischer Politiker
 Todd Scully (1948–2021), US-amerikanischer Geher
 Vin Scully (1927–2022), US-amerikanischer Sportreporter
 Vincent Scully (1920–2017), US-amerikanischer Architekturhistoriker
 William Aloysius Scully (1894–1969), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Albany

Sonstiges:
 Dana Scully, fiktiver Charakter der Fernsehserie Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI
 Scully Terrace, Hochebene in der Ross Dependency, Antarktika